De italienska floderna är, jämfört med andra regioner i Europa, mycket kortare eftersom Italien är en halvö som reser sig längs kedjan Apenninerna som skiljer vattendragen åt mot två motsatta sidor, tyrrenska havet och adriatiska havet .

Italiens floder efter längd

Externa länkar 

Vattendrag i Italien
de:Liste der Flüsse in Italien
es:Ríos de Italia
la:Flumina Italiae
lt:Sąrašas:Italijos upės
nl:Lijst van rivieren in Italië
nn:Elvar i Italia
pl:Rzeki Włoch
scn:Ciumi d'Italia
sl:Seznam rek v Italiji